Деннис Андерс Расмус Эрквист (; ) — шведский футболист, полузащитник клуба «Дегерфорс».

Клубная карьера 
Начинал заниматься футболом в клубе «Вомб» (). Затем перешёл в «Шёвде», где в 2014 году начал взрослую карьеру. Дебютировал за клуб 5 августа того же года в первом раунде кубка страны с «Кумлой», появившись на поле в концовке встречи. Провёл в составе клуба пять с половиной сезонов. За это время принял участие более чем в 120 встречах в первом и втором дивизионах, а также кубке Швеции, в которых забил 32 мяча.

В январе 2020 года перешёл в «Норрбю», выступающий в Суперэттане, подписав с клубом трёхлетнее соглашение. Первую игру за новую команду провёл 17 июня против «Эстера». В этой встрече Эрквист вышел на замену на 76-й минуте открыл счёт в игре, что не помогло его команде победить.

В феврале 2022 года перешёл в «Дегерфорс», с которым подписал контракт, рассчитанный на три года. 4 апреля в составе клуба дебютировал в чемпионате Швеции, выйдя на поле в стартовом составе.

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
Профиль на официальном сайте «Дегерфорса» 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Шёвде»
Игроки ФК «Норрбю»
Игроки ФК «Дегерфорс»